Niemcy:
 Reutlingen – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Reutlingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen

Szwajcaria:
 Reutlingen – dzielnica Winterthur